Edward Johnson ou Eddie Johnson peut faire référence à :

Personnalités politiques 
  (1598–1672)
  (1767–1829), maire de Baltimore dans le Maryland
  (1860–1944), premier afro-américain élu à la législature de l'État de New York.
  (1834–1895), Membre du parlement représentant Exeter, 1880–1885
 Eddie Bernice Johnson (né en 1935), politicien américain

Figures de la culture 
  (G. Edwin Johnson, died 2001), farm broadcaster from Delaware, Ohio, founder of Agri Broadcasting Network
 , 
 Edward Killingworth Johnson (1825-1896), peintre britannique
  (1878–1959), ténor canadien et manager du  
 Edward Johnson, un compositeur anglais.
 , chanteur anglais de variété, voir Pearl Carr & Teddy Johnson
  (1920–2010), musicien américain de jazz 
 , acteur britannique

Figures dans le sport 
  (né en 1983), footballeur
  (1899–1975), joueur de champ de la Ligue majeure de baseball
  (né en 1944), basketball
 Eddie Johnson (né en 1984), joueur de football
 Eddie Johnson (1919–1974), pilote de voiture de course
  (né en 1984), footballeur anglais
  (1860–1901), footballeur anglais
  (1959–2003), footballeur
  (né en 1981), footballeur anglais
 Edward Arnet Johnson, (né en 1959), joueur de basketball
 Edward Johnson, Jr. (né en 1955), joueur de basketball

Autres 
 Edward Johnson (1816-1873), un militaire.
  (1846–1917), inventor and business associate of American inventor Thomas Edison
  (1852–1934), co-founder of Johnson and Johnson and Mead Johnson
  (1961–1987), meurtrier américain
  (1816–1889), London watch and chronometer maker
 , écologiste canadien
 American lynch-mob victim (1882–1906), voir 
 Coffin Ed Johnson, a protagonist in Chester Himes' roman Ed Cercueil et Fossoyeur Jones
 Edward Johnson III (1930-2022), investisseur et homme d'affaires milliardaire américain

Source de la traduction